Дже́фферсон () — округ в штате Иллинойс, США. По данным переписи 2010 года численность населения округа составила 38 827 чел., по сравнению с переписью 2000 года оно уменьшилось на 3,0 %. Окружной центр и крупнейший город округа Джефферсон — Маунт-Вернон.

История 
Округ Джефферсон сформирован из округов Уайт, Эдвардс и Франклин в 1819 году. Название получил в честь 3-го президента США Томаса Джефферсона.

География 
Общая площадь округа — 1512,0 км² (583,78 миль²), из которых 1479,3 км² (571,17 миль²) или 97,84 % суши и 32,7 км² (12,62 миль²) или 2,16 % водной поверхности.

Климат 
Округ находится в зоне влажного субтропического климата. Температура варьируется в среднем от минимальных −7 °C в январе до максимальных 31 °C в июле. Рекордно низкая температура была зафиксирована в январе 1994 года и составила −29 °C, а рекордно высокая температура была зарегистрирована в июле 1936 года и составила 46 °C. Среднемесячное количество осадков — от 62 мм в январе до 116 мм в мае.

Соседние округа 
Округ Джефферсон граничит с округами:
 Мэрион (Иллинойс) — на севере
 Уэйн (Иллинойс) — на северо-востоке
 Гамильтон (Иллинойс) — на юго-востоке
 Франклин (Иллинойс) — на юге
 Перри (Иллинойс) — на юго-западе
 Вашингтон (Иллинойс) — на западе

Основные автомагистрали

Населённые пункты

Демография 

По данным переписи населения 2000 года, численность населения в округе составила 40 045 человек, насчитывалось 15 374 домовладения и 10 561 семья. Средняя плотность населения была 27 чел./км².

Распределение населения по расовому признаку:
 белые — 89,87 %
 немецкого происхождения — 20,5 %
 английского происхождения — 12,8 %
 ирландского происхождения — 9,6 %
 афроамериканцы — 7,83 %
 коренные американцы — 0,21 %
 азиаты — 0,47 %
 латиноамериканцы — 1,33 % и др.

Из 15374 домовладений в 31,1 % были дети в возрасте до 18 лет, проживающие вместе с родителями, в 55,3 % — супружеские пары, живущие вместе, в 9,9 % — матери-одиночки, а 31,3 % не имели семьи. 27,6 % всех домовладений состояли из отдельных лиц и в 13,0 % из них проживали одинокие люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домовладения — 2,44 человек, а средний размер семьи — 2,96.

Распределение населения по возрасту:
 до 18 лет — 24,2 %
 от 18 до 24 лет — 8,8 %
 от 25 до 44 лет — 28,4 %
 от 45 до 64 лет — 23,3 %
 от 65 лет — 15,3 %

Средний возраст составил 38 лет. На каждые 100 женщин приходилось 104,1 мужчин. На каждые 100 женщин возрастом 18 лет и старше приходились 104,1 мужчин.

Средний доход на домовладение — $ 33 555, на семью — $ 41 141. Средний доход мужчин — $ 34 089, женщин — $ 21 015. Доход на душу населения в округе — $ 16 644. Около 9,1 % семей и 12,3 % населения находились ниже черты бедности, из них 14,0 % лица моложе 18 лет и 11,8 % в возрасте 65 лет и старше.

См. также 
 Административное деление США

Примечания

Ссылки 
 

Округа Иллинойса